Qasımbəyli – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Qasımbəyli – centro abitato del distretto di Ağsu, in Azerbaigian
 Qasımbəyli – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian
 Qasımbəyli – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Qasımbəyli – centro abitato del distretto di Goranboy, in Azerbaigian
 Qasımbəyli – centro abitato del distretto di Sabirabad, in Azerbaigian